Motor a reação
Avião
JATO — Jet-Assisted Take Off, um sistema de lançamento de aviões com empuxo auxiliar de foguetes